Koriander pode ser:

 Princesa Koriander (Koriand´r), também conhecida como Estelar: Uma personagem de histórias em quadrinhos, criada por Marv Wolfman e Geórge Pérez em 1980. A pronúncia, para os falantes da língua inglesa, é 'kor-e-an-door'.

 O nome germãnico para a planta conhecida no Brasil como coentro. O nome científico é coriandrum sativum. Pode-se encontrar referências à planta coentro como koriander no alemão, dinamarquês, holandês e sueco. Nesses países não é difícil encontrar estabelecimentos comerciais com o nome 'Koriander', normalmente ligados à área de alimentação.

Desambiguação